Il campionato mondiale di calcio per amputati 2018 è stata la 15ª edizione del Campionato mondiale di calcio per amputati maschili organizzato dalla World Amputee Football Federation.

Squadre partecipanti

Fase finale

Sorteggio dei gruppi

Fase a gironi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Girone B

Risultati

*Vittoria a tavolino. Ghana non ha partecipato alla manifestazioni per tensioni politiche nel proprio territorio

*Vittoria a tavolino

Girone C

Classifica

Risultati

Girone D

Classifica

Risultati

Girone E

Classifica

Risultati

Girone F

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Quarti

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni
 

Calcio per amputati